Geiselsöder ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Geiselsöder (* 1995), deutsche Basketballspielerin
 Luisa Geiselsöder (* 2000), deutsche Basketballspielerin